The Music Man (musical), een Broadway-musical geschreven door Meredith Willson
 The Music Man (film), Amerikaanse film uit 1962, gebaseerd op de musical
 The Music Man (2003), een televisiefilm uit 2003, een remake van de film uit 1962
 Music Man, een Amerikaanse muziekinstrumentenfabriek
 Music Man (album), een muziekalbum uit 1980 van Waylon Jennings
 Music Man Records, een Belgisch platenlabel opgericht door Stefaan Vandenberghe